Garnisonkirche Hannover steht für:

 Alte Garnisonkirche (Hannover) in der Altstadt Hannover, 1875 abgebrochen
 Garnisonkirche am Goetheplatz in der Calenberger Neustadt, 1960 abgebrochen